Tanga, peça de roba interior o bany
 Tanga (Tanzània), ciutat de Tanzània
 Tanga o Tanka, moneda musulmana